Cseh Imre (1805–1852) honvédszázados, Kossuth Lajos tolmácsa és török nyelvtanára
 Cseh Imre (1906–1990) orvos, kórházigazgató, Baja díszpolgára
 Cseh Imre (1926–2019) atléta, magasugró, labdarúgó (Győri Vasas ETO)

Hasonló név
 Cseh Imre Márton a Történelmi Igazságtétel Bizottság tagja